Сонино — топоним в России:

 Сонино — озеро в Осташковском районе Тверской области.

Населенные пункты 
 Сонино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Сонино — деревня в Курагинском районе Красноярского края, упразднена в 2019 г.
 Сонино — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Сонино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Сонино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Сонино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Сонино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Сонино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Сонино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Сонино — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Сонино — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Сонино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Сонино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Сонино — деревня в Островском районе Псковской области, Бережанская волость.
 Сонино — деревня в Островском районе Псковской области, Шиковская волость.
 Сонино — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Сонино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Сонино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Сонино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.